Kristałł (ros. "Кристалл", pol. "kryształ")

Kristałł – moduł stacji kosmicznej Mir

Kluby sportowe 
 Kristałł Elektrostal – rosyjski klub hokejowy
 Kristałł Saratów – rosyjski klub hokejowy
 Kristałł Nieriungri – historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego Kommunalnik Ułan Ude w 1994
 Kristałł Smoleńsk – historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego Dniepr Smoleńsk w latach 1992—1994 i 1998—2004

Zobacz też 
 Kryształ (ujednoznacznienie)